Bandiera di Rio de Janeiro (città)
 Bandiera di Rio de Janeiro (stato)